U 1235 war ein deutsches Unterseeboot der Langstreckenklasse IX C/40, welches am Ende des Zweiten Weltkriegs zum Einsatz kam. Es war das letzte U-Boot der Klasse.

Bau und Indienststellung 
Die Geschichte des IX C/40 Bootes begann am 14. Oktober 1941 mit der Vergabe seines Bauauftrages. Als Neubau 398 wurde es am 25. Mai 1943 bei der Deutschen Werft AG in Hamburg auf Kiel gelegt und am 25. Januar 1944 vom Stapel gelassen. Nach der erfolgreichen Restausrüstung des fertigen Bootes wurde es am 17. Mai 1944 unter dem Kommando von Oberleutnant zur See (Kriegsoffizier), später Kapitänleutnant (Kriegsoffizier) Franz Barsch in Dienst gestellt. U 1235 führte als Emblem einen Barsch auf einem blaugestreiften Schild und erhielt vor dem Auslaufen aus Kiel einen verbesserten Turm, mit der gleichen Flak-Armierung andere Typ IX Boote der Zeit, und einen Schnorchel, welcher ab 1944 auf den U-Booten nötig wurde.

Einsatzstatistik

Verlegungsfahrt 
Am 21. Dezember 1944 verließen U 1235 und U 735 Kiel, und verlegten nach Horten, wo Tauch- und Schnorchelübungen im dortigen Oslo-Fjord durchgeführt wurden.

Erster Einsatz 
Das Boot lief am 28. Dezember 1944 von Horten aus und lief am nächsten Tag in Kristiansand ein, wo einige Ergänzungen durchgeführt wurden. 
Nach dessen Abschluss wurde am 1. Januar 1945 der Hafen von Egersund wegen hoher Luftgefahr angelaufen. Es machte dann am 3. Januar in Stavanger fest, doch es musste wegen eines Schnorcheldefekts und einer Grundberührung, Bergen zur Reparatur angelaufen werden. Nach erfolgter Reparatur konnte U 1235 am 19. März zur ersten Feindfahrt auslaufen. Es operierte auf dieser 45 Tage langen Fahrt im Nordatlantik mit der letzten U-Boot-Gruppe der Kriegsmarine, der Gruppe Seewolf, welche neben U 1235 aus U 518 unter Oberleutnant zur See Hans-Werner Offermann, U 546 unter Kapitänleutnant Paul Just, U 805 unter Korvettenkapitän Richard Bernadelli, U 858 unter Kapitänleutnant Thilo Bode und U 880 unter Kapitänleutnant Gerhard Schötzau bestand. Auf der Fahrt konnte U 1235 keine Schiffe versenken oder beschädigen.

Verlust von U 1235 
Am 15. April 1945 wurde das Boot von den US-amerikanischen Zerstörern USS Frost (DE-144) und USS Stanton (DE-247) an der Oberfläche gesichtet und mit Hedgehog versenkt. Es war ein Totalverlust mit 57 Toten. Am nächsten Tag versenkten die gleichen Zerstörer KL Schötzaus U 880, welches mit allen Männern an Bord sank. U 1235 liegt heute auf der Position 42° 54'N - 30° 25'W

Weblinks 
The Type IXC/40 boat U 1235 auf uboat.net
U-1235 auf ubootarchiv.de

Literatur 
 Rainer Busch, Hans-Joachim Röll: Der U-Boot-Krieg 1939–1945. Band 1: Die deutschen U-Boot-Kommandanten. E. S. Mittler und Sohn, Hamburg u. a. 1996, ISBN 3-8132-0490-1.
 Rainer Busch, Hans-Joachim Röll: Der U-Boot-Krieg 1939–1945. Band 2: Der U-Boot-Bau auf deutschen Werften. E. S. Mittler und Sohn, Hamburg u. a. 1997, ISBN 3-8132-0512-6.

Einzelnachweise 

U-Boot im Zweiten Weltkrieg
U1235
U-Boot-Klasse IX
Deutsche Werft
Schiffsverlust im Zweiten Weltkrieg
Schiffsverlust 1945